Potshot Pirates — видеоигра-аркада, разработанная российской компанией IT Art Team, в которой игрок должен стрелять ядрами или картечью по целям, разрушать деревянные, стеклянные, железные и каменные укрепления — и возвращать пиратское золото. Игра была выпущена в декабре 2012 года для платформы iOS.

Игровой процесс 
Пират Джо зарыл сокровища на островах Yokka-Pukka, населенных индейцами с изумрудной кожей и крутым нравом. Но где именно — забыл. Задача игрока — найти и отбить эти сокровища у индейцев всеми доступными способами.

На каждом из 130 уровней игрок попадает на новый остров. Технология 3D позволяет игроку подойти на корабле к острову с любой стороны и выбрать оптимальное место для атаки. Игрок должен стрелять ядрами или картечью по зелёным целям, разрушать деревянные, стеклянные, железные и каменные укрепления — и возвращать пиратское золото. Попасть в цель непросто: морская качка и волны воспроизведены в игре реалистично. Чем выше результат, тем больше золота и выше рейтинг. А золотом можно склонить на свою сторону даже Кракена — огромного одноглазого осьминога, сметающего целое индейское поселение своими длинными щупальцами.

Ссылки 
 Potshot Pirates на сайте издателя

 Рецензии
 Обзор от Stopgame.ru 
 Обзор от Pocketgamer.co.uk
 Обзор от PixelBedlam.co.uk
 Обзор от Macnotes.de
 Обзор от Appadvice.com
 Обзор от iOSnoops.com
 Обзор от AppGefahren.de
 Обзор от Iphoneitalia.com

Игры для iOS
Казуальные игры
Игры на движке Unity
Компьютерные игры, разработанные в России
Компьютерные игры 2012 года